Megalographa är ett släkte av svampar. Megalographa ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Megalographa